College City – miasto w USA, stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 College City – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa